John Bloom – attore statunitense
John Bloom – montatore cinematografico